Питър Пан () е филм от 2003 година, базиран на пиесата и книгата на Джеймс Матю Бари.

Сюжет

Актьорски състав

Награди и номинации

Източници

Външни препратки 
 

Филми от 2003 година
Австралийски фентъзи филми
Американски фентъзи филми
Британски фентъзи филми
Филми на Revolution Studios
Филми на „Кълъмбия Пикчърс“
Филми на „Юнивърсъл Студиос“